Aleci Alcim o Aleci Avit, en llatí Alethius Alcimus o Alethius Avitus, fou l'autor de set poemes breus en llatí inclosos a l'antologia llatina.

Se l'identifica sovint amb un retòric que va viure a Aquitània, que Sidoni Apol·linar i Ausoni mencionen amb elogis. L'època en què va viure no es coneix, però Jeroni d'Estridó diu que Alcim i Delfidi van ensenyar a Aquitània l'any 360. Els seus poemes són superiors a la majoria dels del seu temps.

Referències 

Poetes romans